Gropeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gropeni (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila

 Gropeni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Gropeni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea